Klotzbücher ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Klotzbücher (* 1994), deutsche Politikerin (Die Linke), Landtagsabgeordnete (Sachsen)
 Dorrit Klotzbücher (* 1957), deutsche Juristin
 Hartmut Klotzbücher (* 1961), deutscher Comicautor
 Richard Klotzbücher (1902–1945), deutscher Arbeiter und ein Opfer der NS-Kriegsjustiz

Klotzbücher bezeichnet daneben:

 Brauerei Klotzbücher, ehemalige Brauerei (1791–1988) in Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg